Radu Horia Niculescu (Sibiu, 2 de março de 1975) é um ex-futebolista romeno. 

Apesar de ter defendido nove clubes, Niculescu se destacou mais no Naţional Bucureşti, onde teve quatro passagens.

Niculescu encerrou a carreira no futebol da China, em 2005, atuando pelo Changchun Yatai.

Pela Seleção Romena de Futebol, disputou a Copa do Mundo FIFA de 1998.

Futebolistas da Roménia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Galatasaray SK
Futebolistas do FC Steaua București
Naturais da Transilvânia
Naturais de Sibiu